Finalen av A-League 2008/2009 var den fjärde finalen av A-League och spelades den 28 februari 2009, där Adelaide United gästade Melbourne Victory.

Grundserien

Lagens väg

Matchen
{{Resultat med trupp
|bild                = 
|datum               = 28 februari 2009
|tid                 = 
|lag1                = Melbourne Victory
|lag2                = Adelaide United
|resultat            = 1 – 0
|halvtid             = 0 – 0
|mål1                = Tom Pondeljak 
|mål2                = 
|arena               = Telstra Dome
|spelplats           = Melbourne, Victoria
|publik              = 53273
|domare              =Matthew Breeze
|rapport2 = Rapport
|assisterande domare =Matthew Cream
|fjärdedomare        =Peter Green
|femtedomare         = 
|kitlag1=

|trupplag1 = 
|kitlag2=

|trupplag2 = 
}}

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2009